Marschall, ursprünglich ahd. Mariscalc (zusammengesetzt aus marah = Pferd und scalc = Diener), steht für:

 Hofmarschall, oberster Verwaltungsbeamte eines fürstlichen Hofes
 Landmarschall, Vorsitzender eines Landtages
 Landmarschall (Schweden), Vorsitzender des Ritterhauses
 Landmarschall von Niederösterreich, Chef der Landstände
 Marschall, einer der höchsten oder der höchste militärische Dienstgrad
 Feldmarschall, oberbefehlshabener Offizier
 Feldmarschallleutnant, dem Feldmarschall nachgeordneter Dienstgrad
 Generalfeldmarschall, oberbefehlshabener Offizier
 Reichsmarschall auch Reichsgeneralfeldmarschall, militärische Stellvertreter des Kaisers (HRR)
 Marschall (Familienname), ein vom Rang des Marschalls abgeleiteter Familienname; Namensträger siehe dort
 Reisemarschall, ein höherer Hofbeamter
 Sejmmarschall (polnisch: marszałek sejmu), das höchste Amt im polnischen Parlament, dem Sejm
 Woiwodschaftsmarschall (polnisch: marszałek województwa), in Polen der oberste Chef der Exekutive der Selbstverwaltung einer Woiwodschaft

Siehe auch:

 Marschalck
 Marshal
 Marshall
 Marchal
 Maréchal
 Ordensmarschall des Deutschen Ordens
 Schalk
 Seneschall